Finnholmarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Finnholmarna, Houtskär, Åboland, 
 Finnholmarna, Borgå, Nyland,

Se även
Finnholm
Finnholmen

Robotskapade Finlandförgreningar